Tenisowy turniej WTA Western & Southern Open 2011 odbył się w dniach 15–21 sierpnia w amerykańskim Cincinnati na kortach twardych z pulą nagród 2 050 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011